Le championnat de France de football de Division 3 1977-1978 est la huitième édition du championnat de France de Division 3, qui est de 1970 à 1993 le troisième niveau de la hiérarchie du football français derrière la Division 1 et la Division 2. 

La compétition est remportée par la réserve du Football Club Sochaux-Montbéliard qui bat en finale le Amiens Sporting Club.

Déroulement 

Les équipes sont réparties en six poules géographiques de seize clubs chacune. La compétition est ouverte aux équipes amateures et aux réserves des équipes professionnelles. Les premiers de chaque se dispute le titre de champion de Division 3. La réserve du Football Club Sochaux-Montbéliard obtient le titre en battant en finale le Amiens Sporting Club.

La meilleure équipe de chaque groupe, en excluant les réserves des clubs professionnel, est promue dans le championnat de Division 2 1978-1979. Les trois ou quatre derniers au classement de chaque groupe sont relégués dans les championnats régionaux des ligues régionales.

Classement

Groupe Centre 

|}

Groupe Centre-Ouest 

|}

Groupe Est 

|}

Groupe Nord 

|}

Groupe Ouest 
Le groupe Ouest est remporté par l'US Orléans.

Groupe Sud 

|}

Légende

Voir aussi 
 Division 1 1977-1978
 Division 2 1977-1978

Notes et références 

1978
Football en France en 1977
Football en France en 1978